Воскресенский — хутор в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края. Входит в состав Приморского сельского округа.

География 
Расположен в 7 км от Анапы и в 2 км от черноморского побережья. Поблизости расположена железнодорожная станция Анапа.

История 
Ранее назывался хутором Смолянка. Ныне является промышленным центром города-курорта.

Предыдущее название хутор получил, в соответствии с легендой, от ямщика, пойманного на воровстве, за что его облили смолой. Новое название дано хутору по церковному празднику.

В 1920-х годах в хуторе начал работу первый в СССР виноградарский совхоз «Джемете» и создана конеферма.

У Воскресенского обнаружены источники с сероводородной минеральной водой.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Анапа